Афамін () – білок, який кодується геном AFM, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 599 амінокислот, а молекулярна маса — 69 069.

Задіяний у такому біологічному процесі як транспорт. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Білки крові